Иншири (, ) — область в Мавритании.
 Административный центр — город Акжужт.
 Площадь — , население —

География 
На севере и северо-западе граничит с областью Дахлет Нуадибу, на востоке с областью Адрар, на юге с областью Трарза. На юго-западе выходит к Атлантическому океану.

Административно-территориальное деление 

Область состоит из 1 департамента Акжужт.

Области Мавритании